Fukaya bezeichnet:

 Fukaya, Stadt in Japan
 Fukaya (Han), Lehen

Fukaya ist der Familienname folgender Personen:

 Kenji Fukaya (* 1959), japanischer Mathematiker
 Tomohiro Fukaya (* 1990), japanischer Bahnradsportler
 Yūki Fukaya (* 1982), japanischer Fußballspieler